Frolík oder Frolík ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Frolík (1928–1989), tschechoslowakischer Geheimdienstler
 Michael Frolík (* 1988), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Vrolijk
 Frolic